Америка дел Сур има више значења:

 Америка дел Сур (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Америка дел Сур, Гвадалупе де ла Фуенте Сан Роман (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Америка дел Сур, Раул де ла Фуенте Сан Роман (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику